Та́вреньга — топоним в России.

Реки 
 Тавреньга (приток Вели) — река.
 Тавреньга (приток Подюги) — река.

Населённые пункты 

 Тавреньга — историческое название куста деревень в Коношском районе Архангельской области, центром которого является деревня Пономарёвская.
 Муниципальное образование «Тавреньгское» — муниципальное образование в составе Коношского района Архангельской области